1 grosz polski 1794 – moneta okresu zaborów bita przez Monarchię Habsburgów dla wojsk cesarsko-królewskich stacjonujących w Galicji w czasie insurekcji kościuszkowskiej
 1 grosz polski – moneta groszowa Królestwa Kongresowego okresu autonomii, wprowadzona ukazem cara Aleksandra I z 1 grudnia 1815 r
 1 grosz polski – moneta groszowa Królestwa Kongresowego okresu autonomii, bita na podstawie zgody cara Aleksandra I z 20 października 1818 r

Zobacz też 
 1 grosz